Мартин:

Имя 

 Марти́н — мужское личное имя латинского происхождения, женское личное имя — Мартина.
 Мáртин — производная форма мужского личного имени Мардин.

Священнослужители 
 Мартин I — папа римский.
 Мартин II — папа римский.
 Мартин III — папа римский.
 Мартин IV — папа римский.
 Мартин V — папа римский.
 Мартин Турский — епископ Тура, один из самых почитаемых во Франции святых.
 Мартин (епископ Тулузы)
 Мартин Опавский — архиепископ гнезненский (1278), средневековый хронист, доминиканец.

Правители 
 Мартин I (король Арагона)
 Мартин I (король Сицилии)

Другие 
 Мартин Армянин — еретик и монах, персонаж официального подложного сочинения «Соборного деяния на еретика Арменина, на мниха Мартина», созданного в самом начале XVIII века, и самым активным образом используемого миссионерами Синодального периода в Русской Православной Церкви в борьбе против старого обряда. В настоящее время Русская православная церковь признаёт, что сочинение является подделкой.
 Мартин Армянин — первый известный поселенец армянского происхождения, прибывший в Северную Америку.
 Мартин Брагский (около 520—579/580) — один из наиболее выдающихся церковных деятелей раннесредневековых Португалии и Испании.
 Мартин Вартецкий (II половина XVI века) — польский композитор и музыкант.
 Мартин Кодас — жонглёр XIII века, автор 7 кантиг, выдающийся представитель трубадурской школы Пиренейского полуострова.
 Мартин Леополита (ок. 1530 — ок. 1589) — польский органист, композитор эпохи Возрождения.
 Мартин Лаурелло (1886—1955) — немецкий, американский цирковой артист с врождённой аномалией.
 Мартин Муниш (убит в 1147) — герой осады Лиссабона

 Мартин Яко — ассирийский национальный певец.

Фамилия 
По данным 2014 года, фамилия Мартин занимала 207-е место по распространённости в мире: её носили  человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

А 
 Мартин, Агнес (1912—2004) — канадско-американский живописец
 Мартин, Агустина (1931—1996) — венесуэльская актриса.
 Мартин, Адриан (род. 1982) — испанский футболист, полузащитник клуба «Конкуэнсе».
 Мартин, Александер (1740—1807) — американский политик. Губернатор штата Северная Каролина, сенатор.
 Мартин, Аллан (1926—2002) — австралийский учёный-биограф.
 Мартин, Альберт — британский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Мартин, Альберто (род. 1978) — испанский профессиональный теннисист.
 Мартин, Альваро (род. 1994) — испанский легкоатлет.
 Мартин, Ана (род. 1946) — известная мексиканская актриса и продюсер.
  (род. 1929) — физик.
 Мартин, Андреа (род. 1947) — американская актриса и комик.
 Мартин, Анри (род. 1992) — мексиканский футболист.
 Мартин, Антон (1729—1785) — финский (шведский) орнитолог и ботаник.
 Мартин, Арчер Джон Портер (1910—2002) — английский биохимик и физико-химик, член Лондонского королевского общества (1950).
 Мартин, Атертон — доминикский общественный деятель.

Б 
 Мартин, Барбара (род. 1940) — немецкая (ФРГ) фигуристка-одиночница.
 Мартин, Бенджамин (род. 1969) — новозеландский математик и шахматист.
 Мартин, Бенно (1893—1975) — один из высших руководителей СС и полиции, обергруппенфюрер СС и генерал полиции.
 Мартин, Билл (род. 1933) — канадский кёрлингист.
 Мартин, Билли (1928—1989) — американский профессиональный бейсболист.
 
 Мартин, Борхас (род. 1987) — испанский футболист.
 Мартин, Брайан (род. 1974) — американский саночник, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Мартин, Брэд (род. 1986) — канадский сноубордист.

В 
 Мартин, Вальтер (1936—2020) — итальянский велогонщик.
 Мартин, Вивиан (1893—1987) — американская актриса театра и кино.
 Мартин, Вильям (1798—1864) — английский натуралист.
 Мартин, Винсент (1924—1948) — ямайский преступник, ставший народным героем.

Г 
 Мартин, Гийом (род. 1993) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мартин, Гектор (1898—1972) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мартин, Генри (1781—1812) — британский миссионер, проповедовавший в христианство в Индии.

Д 
 Мартин, Даниель (1935—2009) — испанский актёр.
 Мартин, Дани (род. 1977) — испанский музыкант и актёр.
 Мартин, Дарнелл (род. 1964) — американская теле- и кинорежиссёр, сценаристка и продюсер.
 Мартин, Деметри (род. 1973) — американский комик и актёр.
 Мартин, Джанфранко (род. 1970) — итальянский горнолыжник.
 Мартин, Джеймс (род. 1972) — английский повар и телеведущий.
 Мартин, Джесси Л. (род. 1969) — американский актёр.
 Мартин, Джеффри (1881—1966) — английский химик
 Мартин, Джозайя (1737—1786) — губернатор колонии Северная Каролина.
 
 
 
 Мартин, Джош (род. 2001) — английский футболист.
 Мартин, Диармайд (род. 1945) — ирландский прелат.
 Мартин, Дон (род. 1976) — ирландская певица.
 Мартин, Дональд (род. 1940) — австралийский хоккеист на траве.
 Мартин, Дуэйн (род. 1965) — американский актёр.
 
 Мартин, Дэйв (род. 1948) — английский снукерист.
 Мартин, Дэл (1921—2008) — американская активистка движения за права ЛГБТ и феминистского движения.
 Мартин, Дэниэл (род. 1986) — ирландский велогонщик.

Ж 
 Мартин, Жан (1922—2009) — французский актёр.

И 
 Мартин, Имон (род. 1961) — ирландский прелат. Коадъютор архиепископа Армы с 18 января 2013.
 Мартин, Иоганн (1893—1959) — российский и эстонский легкоатлет и конькобежец.

К 
 Мартин, Карл (1851—1942) — немецкий геолог.
 Мартин, Кармен (род. 1988) — испанская гандболистка.
 Мартин, Катрин (род. 1950) — немецкая актриса.
 
 Мартин, Келли (род. 1975) — американская актриса.
 Мартин, Кеннет (1905—1984) — английский художник и скульптор
 Мартин, Кеньон (род. 1977) — американский баскетболист.
 Мартин, Коди (род. 1995) — американский баскетболист.
 Мартин, Крейг (род. 1957) — канадский футболист и тренер.
 Мартин, Крис (род. 1977) — вокалист и клавишник группы Coldplay.
 Мартин, Кэтрин (род. 1965) — австралийская художница по костюмам, художник-постановщик и кинопродюсер.

Л 
 Мартин, Ларю (род. 1950) — американский баскетболист.
 Мартин, Леонис (род. 1988) — кубинский бейсболист.
 
 Мартин, Линда (род. 1947) — ирландская певица и телеведущая.
 
 Мартин, Люси (род. 1990) — британская велогонщица.

М 
 Мартин, Майкл (1932—2015) — американский философ.
 Мартин, Майте (род. 1965) — испанская певица.
 Мартин, Макс (род. 1971) — шведский музыкальный продюсер и автор песен.
 Мартин, Мариано (1919—1998) — испанский футболист.
 Мартин, Марион (1909—1985) — американская актриса.
 Мартин, Марк (род. 1959) — американский автогонщик.
 Мяртин, Маркко (род. 1975) — эстонский раллист.
 Мартин, Марсэй (род. 2004) — американская актриса и продюсер.
 Мартин, Меган Джетт (род. 1992) — американская актриса, певица, гитаристка, пианистка, танцовщица и фотомодель.
 Мартин, Мейлана (род. 1978) — американская баскетболистка и тренер.
 Мартин, Мик (род. 1951) — ирландский футболист.
 Мартин, Митзи (род. 1967) — американская актриса и модель.
 Мартин, Мэйделин (род. 1993) — американская актриса, певица.
 Мартин, Мэри (1913—1990) — американская актриса и певица

Н 
 Мартин, Найджел (род. 1966) — английский футболист.
 Мартин, Ник (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Мартин, Нокс (1923—2022) — американский художник и скульптор.

П 
 Мартин, Памела Сью (род. 1953) — американская актриса.
 Мартин, Пегги — американская кёрлингистка.
 Мартин, Педро (1932—1973) — аргентинский шахматист.

Р 
 Мартин, Раймунд — доминиканец, христианский теолог, автор «Pugio fidei» (ок. 1270).
 Мартин, Райя (род. 1984) — филиппинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Мартин, Рики (род. 1971) — пуэрто-риканский поп-певец, многократный лауреат премии «Грэмми».
 
 
 Мартин, Рона (род. 1966) — шотландская кёрлингистка.
 Мартин, Ронда Белл (1907—1957) — американская серийная убийца.
 Мартин, Рудольф (антрополог) (1864—1925) — немецкий антрополог.

С 
 Мартин, Сергей Дмитриевич (род. 1951) — глава администрации Новокузнецка.
 Мартин, Сесар (род. 1977) — испанский футболист.
 Мартин, Сет (1933—2014) — канадский хоккеист.
 Мартин, Скотт (род. 1982) — австралийский легкоатлет.
 Мартин, Слейтер (1925—2012) — американский баскетболист.
 Мартин, Стив (род. 1945) — американский актёр, писатель и продюсер.
 Мартин, Строзер (1919—1980) — американский актёр.
 Мартин, Сэм (род. 1959) — ирландский и британский хоккеист на траве.
 Мартин, Сюзанна — американский продюсер и сценарист.

Т 
 Мартин, Тодд (род. 1970) — американский теннисист.
 
 
 Мартин, Трейвон (1995—2012) — убитый афроамериканский подросток.

У 
 Мартин, Уолт (1945—2014) — американский звукооператор (sound mixer), дважды номинант на премию «Оскар».
 Мартин, Уолтер Ральстон (1928—1989) — американский евангелический священнослужитель, теолог, писатель и христианский апологет.

Ф 
 Мартин, Фернандо (1962—1989) — испанский баскетболист.
  (1928—2008) — американский баскетболист.
 Мартин, Филип (1931—2005) — австралийский поэт, переводчик, критик и публицист.
  — британский режиссёр.
  (1829—1878) — английский политик, член Палаты общин Великобритании (1856—1878).
  (1926—2010) — американский общественный деятель, вождь чокто в штате Миссисипи (1979—2007).
  (1845—1933) — американский бейсболист.
 Мартин, Франсуа (1634—1706) — государственный деятель Франции.
 Мартин, Фред (1929—2013) — шотландский футболист.
  (1849—1914) — американский общественный деятель, филантроп.
 Мартин, Фрид Юджин (Литтл Фредди Кинг; род. 1940) — американский блюзовый гитарист и певец.
  (1922—2000) — ирландский католический священник, историк и общественный деятель.
 Мартин, Фрэнсис Мэрион (1830—1903) — американский политик, 14-й вице-губернатор Техаса.

Х 
 Мартин, Хайнер — немецкий кёрлингист.
 Мартин, Хелен (1909—2000) — американская киноактриса и актриса Бродвейского театра.

Ч 
 Мартин, Чарльз (род. 1986) — американский профессиональный боксёр.
  (1866—1955) — британский физиолог.

Ш 
 Мартин, Шарлотта (род. 1976) — американская певица.
 Мартин, Штеффи (1962—2017) — немецкая саночница.

Э 
 Мартин, Эбби (род. 1984) — американская журналистка.
 Мартин, Эверетт (род. 1964) — американский боксёр.
 Мартин, Эдгардо (1915—2004) — кубинский композитор.
 Мартин, Эдна (1908—2003) — шведская художница по текстилю.
 Мартин, Эдуард Арнольд (1809—1875) — немецкий акушер и гинеколог.
 Мартин, Эдуардо Элисео (род. 1953) — католический прелат, епископ Вилья-де-ла-Консепсьон-дель-Рио-Куарто.
 Мартин, Эндрю (1975—2009) — канадский рестлер.
 Мартин, Элвин (род. 1958) — английский футболист, защитник и тренер.

Составные фамилии 
 Мартин-Грин, Соникуа (род. 1985) — американская актриса.
 Мартин-и-Солер, Висенте (1754—1806) — испанский композитор.
 Мартин Васкес, Рафаэль (род. 1965) — испанский футболист.
 Мартин Менис, Адан Пабло (1943—2010) — испанский политик.
 Мартин Патино, Басилио (1930—2017) — испанский кинорежиссёр-документалист.
 Мартин Чейз, Дебра (род. 1956) — американский продюсер.
 Мартин де Эррера-и-де-ла-Иглесия, Хосе Мария (1835—1922) — испанский кардинал.
 Мартин Хассон, Ким (род. 1986) — шведская хоккеистка.
 Мартин-Харви, Джон (1863—1944) — британский театральный актёр и режиссёр.

Персонаж 
 Фрэнк Мартин — главный герой киносерии «Перевозчик».

Топоним 
 Мартин (город) — город в Словакии.
 Мартин (район) — район в Жилинском крае, Словакия.
 Мартин (вулкан) — вулкан на Аляске.
 Мартин (Португалия) — район (фрегезия) в Португалии.
 Мартин (тауншип, Миннесота)

Компании 
 «Мартин» (основана 1833) — американская фирма-производитель гитар.
 «Реми Мартин» — один из трёх известнейших и крупнейших французских коньячных домов.
 «Астон Мартин» — английский производитель автомобилей.
 Glenn L. Martin Company — американская авиационно-космическая компания.

Прочее 
 «Мартин» — американский фильм ужасов 1977 года режиссёра Джорджа Ромеро.
 Исчезновение семьи Мартин — исчезновение семьи из пяти человек, произошедшее в штате Орегон 7 декабря 1958 года.

См. также 
 Мартын
  (значения)
  (значения)
  (значения)
 Мартиника
  (значения)
  (значения)
 Сан-Мартин
 Старый Мартин

Примечания